Ковенант (covenant) — заповіт, угода, договір. Часто зустрічається в релігійному контексті, де ковенантом називають урочисту, священну угоду між Богом і людиною.
 Ковенант (право) — юридично підтверджене зобов’язання однієї сторони перед іншою на здійснення (або нездійснення) певних дій (виконання певних умов) у разі настання обумовлених договором подій.
 Національний ковенант
 Ковенант — вигаданий військовий і теократичний союз інопланетних рас у Halo.
 Covenant